Auzouville kan syfta på:

 Auzouville-Auberbosc, fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Auzouville-l'Esneval, fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Auzouville-sur-Ry, fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Auzouville-sur-Saâne, fransk kommun i departementet Seine-Maritime